Panphagia est un genre éteint de petits dinosaures sauropodomorphes de la famille des Guaibasauridae. Il vivait il y a environ 231 millions d'années, durant le Carnien (Trias supérieur), dans ce qui constitue maintenant le Nord-Ouest de l'Argentine.

Une seule espèce est connue, l'espèce type, Panphagia protos, décrite en 2009 par  et .

Étymologie 

La dénomination Panphagia provient du mot  grec classique pan, qui signifie « tout », et phagein, qui signifie « manger », en référence à son régime alimentaire omnivore. Panphagia est l'un des premiers dinosaures et constitue une découverte importante qui marque le changement de régime alimentaire parmi les premiers dinosaures sauropodomorphes.

L'épithète spécifique protos signifiant « le premier » en grec classique est une référence à sa position basale.

Description 

Des fossiles de Panphagia furent découverts en fin d'année 2006 par le paléontologue argentin R. N. Martínez dans les formations rocheuses d'Ischigualasto de Valle Pintado, dans le parc provincial d'Ischigualasto, de la province de San Juan, en Argentine.

Les os furent trouvés à un niveau correspondant approximativement à une couche de cendres datée de  d'années, indiquant qu'il vivait pendant le Carnien du Trias supérieur. Panphagia est actuellement connu par son holotype PVSJ 874, qui sont les restes désarticulés d'un individu pré-adulte mesurant environ  de long. Une partie du crâne, des vertèbres, de la ceinture pectorale, de la ceinture pelvienne, des os des membres antérieurs ont été retrouvés. Des fossiles de couleur jaune étaient enchâssés dans une matrice de grès verdâtre qui nécessita plusieurs années de préparation et de description.

Régime alimentaire 
Les dents du Panphagia indiquent un possible régime alimentaire omnivore, situation transitionnelle entre des théropodes majoritairement carnivores et des sauropodomorphes herbivores. Les dents situées à l'arrière de la mâchoire sont plus courtes que celles situées à l'avant. Elles sont en forme de feuille et présentent également des traces de cisaillements.

Classification 
Panphagia fut décrit en 2009 par Ricardo N. Martínez et Oscar A. Alcober, paléontologues du musée des Sciences Naturelles à San Juan, Argentine. Ils ont conduit une analyse phylogénétique et découvrirent qu'il était le sauropodomorphe connu le plus archaïque : les fossiles partagent les mêmes caractéristiques avec Saturnalia, un des premiers sauropodomorphes, au niveau de l'ischion, l'astragale, et l'omoplate. Les fossiles présentent des similarités avec Eoraptor, l'un des premiers saurischiens carnivores, dont des os creux, des dents sous-lancéolées. Selon les analyses et les comparaisons des fossiles de Panphagia et de ses parents les plus proches, Martínez et Alcober conclurent que l'évolution des dinosaures saurischiens débuta par de petits animaux similaires à Panphagia, et qu'il existe une « similarité générale parmi ces dinosaures basaux, suggérant que peu de changements structuraux sont intervenus » entre Panphagia, Eoraptor, et deux théropodes basaux qui sont encore à décrire.

Cladogramme 
Le cladogramme des sauropodomorphes, établi par Fernando Novas et ses collègues en 2011, montre la position de Panphagia dans la famille des Guaibasauridae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Sauropodomorpha
 Guaibasauridae

Liens externes 
 .

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 2009